Csíkné Horváth Klára (1947) olimpiai bronzérmes, válogatott kézilabdázó
 Horváth Klára (1962) politikus, az MSZP ogy. képviselője 2002-2010, Bábolna polgármestere
 Horváth Klára (1972) válogatott labdarúgó